Юзве́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Юзвенко Вікторія Арсеніївна — український учений, фольклорист-славіст.
 Юзвенко Юрій Арсенійович (17 січня 1929, с. Козинці, Вінницька обл. — 12 січня 1981, м. Київ) — доктор технічних наук (1979), професор (1980).